Die 71. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 3. bis 7. März 1981 im Civic Center der US-amerikanischen Stadt Hartford im Bundesstaat Connecticut statt.

Das Punktesystem wurde geändert. Das Pflichtprogramm verlor in den Einzelwettbewerben an Bedeutung und machte nur noch 30 % der Gesamtwertung aus. Das Kurzprogramm kam mit 20 % in die Wertung und die Kür mit 50 %. Die Platzierung in jeder Kategorie wurde mit dem entsprechenden Faktor multipliziert und die drei Resultate wurden zur Gesamtpunktzahl hinzugefügt. Die Faktoren waren 0,6 für das Pflichtprogramm, 0,4 für das Kurzprogramm und 1,0 für die Kür. Den Rang in den einzelnen Wettbewerben legten die Punktrichtern nach dem 6,0-Punktesystem fest. Im Paarwettbewerb hatte das Kurzprogramm den Faktor 0,4 und die Kür den Faktor 1,0. Auch hier wurden die Platzierungen von den Punktrichtern nach dem 6,0-Punktesystem festgelegt.

Ergebnisse 
 P = Pflicht
 PT = Pflichttanz
 K = Kür
 KP = Kurzprogramm
 B = Bewertung

Herren 

 Z = Zurückgezogen

 Schiedsrichter: Donald H. Gilchrist 
 Assistenzschiedsrichter: Elemér Terták 

Punktrichter:
 Walburga Grimm 
 Junko Hiramatsu 
 Monique Georgelin 
 Gerhard Frey 
 Maria Zuchowicz 
 Sergei Kononychin 
 Linda Petersen 
 Hugh C. Graham jr. 
 Geoffrey Yates 
Ersatz-Punktrichter:
 Bojan Lipovšćak

Damen 

 Schiedsrichterin: Sonia Bianchetti 
 Assistenzschiedsrichter: Charles U. Foster

Punktrichter:
 Tjaša Andrée 
 Ludwig Gassner 
 Karl-David Runeskog 
 Jane Sullivan 
 Kuniko Ueno 
 Helga von Wiecki 
 Marie Lundmark 
 Eugen Romminger 
 David Dore 
Ersatz-Punktrichterin:
 Pamela Davis

Paare 

 Schiedsrichter: Benjamin T. Wright 
 Assistenzschiedsrichter: Martin Felsenreich 

Punktrichter:
 Maya Reinhart 
 Jacqueline Kendall-Baker 
 Walburga Grimm 
 Dorothy MacLeod 
 Pamela Davis 
 Ljudmila Kubaschewskaja 
 Maria Zuchowicz 
 E. Newbold Black IV. 
 Eugen Romminger 
Ersatz-Punktrichterin:
 Junko Hiramatsu

Eistanz 

 Schiedsrichter: Lawrence Demmy 
 Assistenzschiedsrichterin: Edith M. Shoemaker 

Punktrichter:
 Gerhard Frey 
 Nancy Meiss 
 Klára Kozári 
 Lysiane Lauret 
 Courtney Jones 
 Joyce Hisey 
 Cia Bordogna 
 Igor Kabanow 
 Vera Spurná 
Ersatz-Punktrichter:
 Ludwig Gassner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 
 
 

1981
Sportveranstaltung 1981
Weltmeisterschaften 1981
Sportveranstaltung in Hartford (Connecticut)